Шаншиашвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Нино Шаншиашвили — актриса, джазовая певица, художник.
 Джамал Шаншиашвили — скульптор
 Сандро Шаншиашвили (1888—1979) — грузинский советский поэт и драматург.